O IWGP Intercontinental Championship é um campeonato de luta livre possuído pela New Japan Pro Wrestling (NJPW). IWGP é um acrónimo da entidade máxima da NJPW, a International Wrestling Grand Prix. Em 3 de outubro de 2010, a promoção americana Jersey All Pro Wrestling (JAPW) anunciou que tinham chegado a um acordo com a NJPW para a promoção ter o seu primeiro espetáculo nos Estados Unidos. A NJPW anunciou a primeira tournée oficial nos Estados Unidos, chamada NJPW Invasion Tour 2011: Attack on East Coast, no dia 4 de janeiro de 2011, durante o evento Wrestle Kingdom V in Tokyo Dome , anunciaram eventos para 13 de maio em Rahway, Nova Jersia, 14 de maio em Nova Iorque e em 15 de maio em Filadélfia, Pensilvânia. Tambem foi anunciado durante a tournée, que a NJPW ia introduzir um novo título o "IWGP Intercontinental Championship", que tambem ia ser o quinto título ativo na promoção. Tambem um título de luta livre profissional, o título é ganho como um resultado de um efeito predeterminado.

História do título

Lista de reinados combinados

Em  de  de

Referencias

Ligações externas
Historia official do titulo no site da New Japan
Historia do Tutulo na Wrestling-Titles.com

Campeonatos da NJPW